La batalla del Río Nivelle (10 de noviembre de 1813) tuvo lugar frente al río Nivelle cerca del final de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Después del sitio aliado de San Sebastián, de la Batalla de San Marcial y de la toma de Pamplona por las tropas españolas el 31 de octubre. Las tropas francesas se batían en retirada hacia territorio de Francia.

Los 80,000 efectivos del Duque de Wellington de la coalición anglo-española-portuguesa estaban persiguiendo al mariscal Soult, que solo tenía 60,000 hombres para colocar en un perímetro de 20 millas. A las 2 en punto, Soult estaba en retirada y los británicos en una fuerte posición ofensiva. Soult había perdido 4.351 hombres por los 2.450 de Wellington, que se detuvo por unos días en Saint-Pée-sur-Nivelle. Antes de proseguir su avance hacia Bayona. Ciudad que no pudo tomar hasta finales de abril de 1814.

Referencias 

 
 

Rio Nivelle
Rio Nivelle
Rio Nivelle
Batallas en la región de Nueva Aquitania
Conflictos en 1813
Francia en 1813
España en 1813
Reino Unido en 1813
Duque de Wellington